Зимняя Универсиада 1978 — IX зимняя Универсиада, прошла в чехословацком курорте Шпиндлерув-Млин, расположенного на территории горного массива Крконоше с 5 по 12 февраля 1978 года.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 6 || 5 || 3 || 14
|- style="background:#ccccff"
|| 2 || align=left |  || 4 || 2 || 3 || 9
|-
|| 3 || align=left |  || 3 || 1 || 2 || 6
|-
|| 4 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|| 5 || align=left |  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|| 6 || align=left |  Болгария || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|| 7 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|- 
|| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 3 || 4
|- 
|| 9 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|}

Ссылки 

Зимние Универсиады
Спорт в Чехословакии в 1978 году
Февраль 1978 года
Международные спортивные соревнования в Чехословакии